Baanes II Amatúnio foi um nobre (nacarar) armênio do , membro da família Amatúnio.

Vida 

Em 428, os nacarares da Armênia peticionaram ao xá   para que destronasse o rei   e abolisse a dinastia arsácida. Para governar o país, o xá nomeia Vemir-Sapor como marzobã e confiou a tenência real a Baanes. Em fevereiro de 440, Baanes levou o corpo do falecido católico  (m. 439) para , onde uma tumba de grande distinção foi feita e multidões de pessoas de Airarate fizeram festa em sua honra.

Baanes estava entre os dinastas que protestaram a tentativa de   de impor o zoroastrismo sobre os cristãos da Armênia em 448-449 e foram chamados a Ctesifonte. Em 449, vai com Maiactes e outros nobres à corte de Constantinopla para solicitar ao imperador   apoio militar contra Isdigerdes; Lázaro de Parpi qualificou-o como sagaz e erudito. Em 451, Baanes incita  a encabeçar uma revolta contra o julgo persa; Lázaro afirma que, mais do que a questão religiosa, seu motivo para querer uma revolta era sua rixa com o marzobã . Lutou ao lado dos rebeldes, mas quando a rebelião foi derrotada, esteve entre aqueles que foram à corte em Ctesifonte e foram exilados para Gurgã.

Bibliografia 

 

 

 

Família Amatúnio
Armênios do século V
Rebelião de Vardanes II Mamicônio
Rebeldes do Império Sassânida
Armênios do Império Sassânida